Buritisensi – abitanti di Buritis (Minas Gerais)
Buritisensi – abitanti di Buritis (Rondônia)